Digitalisierung steht für
 die Umwandlung von analogen Werten in digitale Formate durch Darstellung in endlich vielen Ziffern (engl. digit), d. h. diskrete (abgestufte) Werte, siehe Digitalisierung
 die Einführung und verstärkte Nutzung von Digitaltechnik, Computern und Internet (Siehe dazu auch die Überblicksartikel Digitale Revolution, Digitale Welt und Digitale Infrastruktur)
in der Wirtschaft (Digitale Transformation, Wirtschaftsinformatik)
in der öffentlichen Verwaltung (E-Administration, Verwaltungsinformatik)
im Alltag (Digital Lifestyle)

die Entwicklung zur Digitalen Gesellschaft (Begriffsklärung)
Informationsgesellschaft
Mediengesellschaft (Weiterleitung zu Informationsgesellschaft)
Informationswirtschaft
Postindustrielle Gesellschaft
Wissensgesellschaft, Digitale Wissensgesellschaft
Netzwerkgesellschaft
 die Verabreichung von Digitalis-Präparaten in der Medizin, siehe Herzglykoside

Siehe auch:
 Digital (Begriffsklärung)